Ханти-Мансійськ 2015 — четвертий турнір серії Гран-прі ФІДЕ 2014–2015 років, що проходить у Ханти-Мансійську з 13 по 26 травня 2015 року.

Загальна інформація 
 Категорія: 21-а (середній рейтинг: 2755,25).

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 13 травня
 Ігрові дні: 14 — 17, 19 — 22, 24 — 26 травня
 Вихідні дні: 18, 23 травня
 Закриття турніру: 26 травня
 
Час початку партій (київський) — 13.00 год.

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 61 ходу.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на травень 2015 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Розподіл очок в загальний залік гран-прі ФІДЕ 2014–2015 років

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Онлайн турніру на сайті chessdom.com 
 Онлайн турніру на сайті chessbomb.com 
  Гран-прі ФІДЕ Ханти-Мансійськ 2015 на сайті chesspro.ru 
 Форум турніру на сайті chesspro.ru

Шахові турніри 2015
Шахові змагання у Росії
2015 у Росії